Controversia en Wikipedia puede designar diversas controversias o conflictos que se han presentado en las diferentes Wikipedias. Son un conglomerado de polémicas a lo largo de la Historia de Wikipedia que afectaron —o afectan— de algún modo u otro al proyecto Wikimedia.

 Bloqueo de Wikipedia en la República Popular China en la Wikipedia en chino.

 Controversia por la biografía de John Seigenthaler Sr. en la Wikipedia en inglés.